

Geografia

Nigeria 
 Abia – stato della Nigeria

Spagna 
 Abia de la Obispalía – comune in Castiglia-La Mancia
 Abia de las Torres – comune in Castiglia e León

Mitologia
 Abia – personaggio della mitologia greca, figlia di Eracle e Deianira, sorella e nutrice di Illo

Onomastica
 Abia – nome proprio di persona italiano maschile e femminile

Sigle
 ABIA – Associaçao Brasileira Interdisciplinar de AIDS, associazione brasiliana che combatte l'AIDS
 ABIA – Archivio dei beneficiari in agricoltura, banca dati della regione Piemonte

Storia
 Abia – giudice d'Israele
 Abia di Giuda – re di Giuda, figlio di Roboamo

Zoologia 
 Abia – genere di imenotteri della famiglia Cimbicidae